Legio II puede referirse a cualquiera de las siguientes legiones romanas:

 Legio II (Julio César), creada por Julio César en 49-48 a. C.
 Legio II Adiutrix, creada por Vespasiano en 70. 
 Legio II Armeniaca, data de época anterior a Diocleciano.   
 Legio II Augusta, en su origen es la Legio II creada por Pansa en el 43 a. C., que más tarde recibió el cognomen Augusta. 
 Legio II Brittannica, data de época anterior a Diocleciano.   
 Legio II Flavia Constantia, creada por Diocleciano (284-305).  
 Legio II Flavia Virtutis, creada por Constancio II (337-361).  
 Legio II Gallica, posiblemente es la misma que la Legio II Augusta. 
 Legio II Herculia, creada por Diocleciano (284-305).   
 Legio II Isaura, data de los tiempos de Probo (276-282).
 Legio II Italica, creada por Marco Aurelio en 168. 
 Legio II Iulia Alpina, creada por Constante (337-350).  
 Legio II Parthica, creada por Septimio Severo en 197. 
 Legio II Traiana Fortis, creada por Trajano en 105.